Lajoš Nađ (mađ. Lajos Nagy) (Zlatna Greda 14. svibnja 1944. godine - Osijek, 4. ožujka 2016. godine) bio je hrvatski nogometaš, športski djelatnik i kolekcionar.

Životopis 
Lajoš Nađ rođen je 14. svibnja 1944. godine u baranjskom naselju Zlatna Greda od oca Franje i majke Rožike. Osnovnu školu pohađao je u Mirkovcu, a srednju ekonomsku školu u Belom Manastiru. Nakon završetka srednje škole zaposlio se u belomanastirskom SPOM-u (Servisu poljoprivredne opreme i mašina), da bi kasnije postao carinik na graničnom prijelazu Kneževo, gdje je ostao do umirovljenja 1999. godine. Nakon umirovljenja, Lajoš se učlanio u Udrugu umirovljenika Grada Belog Manastira, u kojoj je jedno vrijeme bio i tajnik.

Krajem veljače 2016. godine imao je tešku operaciju i djelovalo je da će se oporaviti, ali je nakon 4 dana, 4. ožujka 2016. godine u osječkoj bolnici preminuo. Sahranjen je 7. ožujka 2016. godine na katoličkom groblju u Belom Manastiru.

Nogomet 
Kao srednjoškolac, 1959. godine, postao je član juniorske momčadi nogometnog kluba Šparte iz Belog Manastira. Ubrzo, 1963. godine, postao je član seniorskog tima. U početku je nosio broj 2, odnosno, igrao je na poziciji desnog braniča. Iste godine sudjelovao je u Špartinom najvećem uspjehu, plasmanu u Drugu saveznu ligu - Zapad. Nakon toga postaje vođa navale i počinje nositi dres s brojem 9.

Prestankom aktivnog igranja nogometa, postaje član najužeg rukovodstva NK Šparte, a na toj poziciji je ostao sve do gašenja kluba 1998. godine. S gašenjem voljenog kluba se nije nikad pomirio i u godinama koje su uslijedile je s drugim bivšim djelatnicima i navijačima Šparte radio na obnavljanju kluba, što se u konačnici i zbilo 2014. godine.

Pored Šparte, bio je i veliki navijač beogradske Crvene zvezde, koju je pratio i na utakmicama širom Europe. Bio je jedan od osnivača i član uprave kluba navijača u Osijeku. Zbog svojih zalaganja, uprava Crvene zvezde mu je dodijelila titulu počasnog člana kluba, čime je postao jedini Baranjac s ovom titulom.

Kolekcionarstvo 
Njegova druga velika ljubav, pored nogometa, bilo je i kolekcionarstvo. Bavio se numizmatikom i skupljanjem svega vezanog za Baranju. Nekoliko puta je pravio izložbe svojih kolekcija, među kojima je i "Narodne nošnje na razglednicama" u belomanastirskom Centru za kulturu 2006. godine. Bio je i jedan od organizatora izložbe "Mohačko-beljski mali vlak" u Belom Manastiru 2014. godine.

Obitelj 
Godine 1969. se oženio Editom Mok s kojom ima kćer Zitu, i od koje ima unuke Nathana i Zoe. 1984. godine ostaje udovac i samohrani roditelj, te se 4 godine nakon suprugine smrti 1988. godine ženi Cvijom Gajić s kojom ima sina Lea.

Vidi još 
 Narodne nošnje na razglednicama

Izvori 

Životopisi, Beli Manastir
Mađari u Hrvatskoj